Юрий Крылов:
 Крылов, Юрий Николаевич (1930—1979) — советский хоккеист, олимпийский чемпион.
 Крылов, Юрий Фёдорович — советский и российский фармаколог, доктор медицинских наук, профессор.